Tin (element), een scheikundig element en metaal met symbool Sn (latijn: stannum of stagnum)
 Peauter, een tinlegering voor voorwerpen met lood
 engeltjestin, Zuivere tin, een tinlegering met antimoon en koper
 Siertin, een tinlegering met lood, 
 Tin (plaats), een buurtschap in de gemeente Niedorp (Noord-Holland)
 Tin, een figuur uit de Etruskische mythologie
 Tin of tinne, ander woord voor kanteel, een uitstekende rand aan de bovenzijde van een gevel.

 Afkorting van
 Titaniumnitride, afgekort tot TiN, een extreem harde stof die vaak in de techniek (boren) wordt gebruikt
 Triangular Irregular Network (TIN), een model om onder andere terreinreliëf te presenteren
 Theater Instituut Nederland, een stichting voor de belangenbehartiging van de Nederlandse theaterwereld